Volksbegehren steht für:
 Volksbegehren (Deutschland), ein direktdemokratisches Instrument in Deutschland
 Volksbegehren (Österreich), ein direktdemokratisches Instrument in Österreich

Siehe auch:
 Volksinitiative
 Volksgesetzgebung